Anoia puede referirse a:

 Anoia, comarca de Cataluña (España) situada entre los ámbitos de Cataluña Central y Penedés
 Anoia, municipio sito en el territorio de la provincia de Reggio Calabria, en Calabria (Italia)
 Anoia, río español, afluente del río Llobregat por su margen derecha